Reep (zwaar touwwerk), een manillatros waarmee de in zee staande netten van een vleet onderling en met het vissersvaartuig waren verbonden.
Candybar (snoep), gevulde chocoladereep
De Reep, een natuurgebied in Nederland ten noorden van Oostburg
Nederschelde of Reep, een stuk van de rivier de Schelde in de Belgische gemeente Gent

Zie ook 
Strook (doorverwijspagina)